Ландума (народ) — народ, проживающий в Гвинее.
 Ландума (язык) — язык, распространённый на северо-западе Гвинеи.